S6, S.6 ou S06 peut faire référence à :

Astronautique 
 Poutre S6, un élément de la poutre de la Station spatiale internationale.

Domaine militaire 
 HMS Cachalot (S06), un sous-marin de la Royal Navy.

Photographie 
 Nikon Coolpix S6, un appareil photo du fabricant japonais Nikon.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Conserver sous… (gaz inerte approprié à spécifier par le fabricant), sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique intracrânienne (S06), d'après la classification internationale des maladies.

Téléphonie 
 Samsung Galaxy S6, un smartphone sorti en 2015.

Transports 
Aéronautique 
 Supermarine S.6, un hydravion de course britannique.

Automobiles
 Audi S6, un modèle du constructeur allemand Audi ;
 Audi S6 Plus, un modèle du constructeur allemand Audi ;
 BYD S6, un modèle du constructeur chinois BYD.

Métro
  Ligne S6 du métro de Nankin en Chine.

Routes
  Voie rapide autrichienne S6 reliant Seebenstein à Sankt Michael in Obersteiermark ;
  Autoroute géorgienne S6 reliant Tbilissi à Guguti ;
  Voie rapide polonaise S6 reliant Kołbaskowo à Rusocin.
Train
 
 Ligne S6 du S-Bahn de Hanovre ;
 Ligne S6 du S-Bahn de Munich ;
 Ligne S6 du S-Bahn Rhin-Main ;
 Ligne S6 du S-Bahn Rhin-Ruhr ;
 Ligne S6 du S-Bahn de Stuttgart.

 
 Ligne S6 du S-Bahn de Styrie ;
 Ligne S6 du S-Bahn du Tyrol.

 
 Ligne S6 du RER bruxellois.

 
 Ligne S6 des Chemins de fer de la Généralité de Catalogne.

 
 Ligne S6 du Service ferroviaire suburbain de Milan.

 
 Ligne S6 du RER Bâle ;
 Ligne S6 du RER Bern ;
 Ligne S6 du RER Lucerne ;
 Ligne S6 du RER Saint-Gallois ;
 Ligne S6 du RER Vaud ;
 Ligne S6 du RER Zurich.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres